C15orf39 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 047 амінокислот, а молекулярна маса — 110 673.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки